NGC 7079 (другие обозначения — PGC 66934, ESO 287-36, MCG -7-44-22, AM 2129-441) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Журавль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

7079
Журавль (созвездие)